Die Saison 2017/18 der Regionalliga Bayern war die sechste Spielzeit der Fußball-Regionalliga Bayern und die zehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie begann am 13. Juli 2017 mit dem Spiel FC Memmingen gegen den TSV 1860 München (1:4) und endete am 12. Mai 2018. Vom 5. Dezember 2017 bis zum 23. Februar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2017/18 qualifizierten sich folgende Vereine:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga 2016/17:
 TSV 1860 München
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Bayern 2016/17:
 FC Bayern München II, FC Augsburg II, FC Memmingen, FV Illertissen, 1. FC Nürnberg II, FC Ingolstadt 04 II, 1. FC Schweinfurt 05, TSV 1860 Rosenheim, SV Wacker Burghausen, VfR Garching, SpVgg Bayreuth, TSV Buchbach, SV Schalding-Heining
 der Meister der Fußball-Bayernliga 2016/17 Staffel Nord:
 VfB Eichstätt
 der bestplatzierte Aufstiegsanwärter der Fußball-Bayernliga 2016/17 Staffel Süd:
 FC Unterföhring
 die siegreichen Mannschaften der Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Bayern:
 SV Seligenporten, FC Pipinsried, SpVgg Greuther Fürth II

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist für die Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga sportlich qualifiziert.

Abstieg aus der Regionalliga Bayern

Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 18 und 19 der Regionalliga Bayern steigen am Ende der Saison ab. Die zwei Mannschaften auf den Plätzen 16 und 17 spielen mit den beiden Vizemeistern der Staffeln der Bayernliga die verbleibenden Plätze in der Regionalliga Bayern aus.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet; soweit ein Nachnamen vorhanden ist, nach diesem.

Zuschauertabelle 

Die Reihenfolge ist nach dem Zuschauerschnitt sortiert.

Trainerwechsel

Weblinks

Einzelnachweise 

Regionalliga Bayern 2017 18
2017